Зиданка е название на няколко пещери в България. Най-известната от тях е Зиданка при Лакатник.

Други пещери:
 Зиданка (Карлуково)
 Зиданка (Ъглен)